Мос (Mos, Mos) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Галісія , у провінції Понтеведра . 
 Мос Деф — американський актор та музикант, відомий під сценічним ім'ям Мос Деф 
 Сенкез-Мос — муніципалітет у Франції , у регіоні Бургундія , департамент Ньєвр . 
 Марсель Мос — французький етнолог і соціолог, вважається «батьком французької антропології».
 Мос Карл Фрідріх Крістіан — німецький мінералог і геолог.